Kazinczy utcai zsinagóga, Budapest VII. kerületében
 Kazinczy utcai zsinagóga, Miskolcon